Enrico Manfrini – scultore italiano
 Giovanna Colombi Manfrini – compositrice e paroliera italiana
 Leandro Manfrini – giornalista e scrittore svizzero